Niemcy:
 Gschwand – dzielnica Furth im Wald

Zobacz też:
 Gschwandt